Hersent ist der Familienname folgender Personen:
 Blaise Hersent-Lechatreux (1970–2006), französischer Politiker
 Hildevert Hersent (1827–1903), französischer Unternehmer, Mitbegründer der Castor, Couvreux et Hersent
 Louis Hersent (1777–1860), französischer Maler
 Philippe Hersent (1912–1983), französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Hersant